Sphyrospermum  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Sphyrospermum встречается в Южной Америке в Боливии, Бразилии, Французской Гвиане, Гайане, Суринаме, Венесуэле и Колумбии, а также в Коста-Рике, Мексике и Вест-Индии.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

 Sphyrospermum boekei Luteyn
 Sphyrospermum buesii A.C. Sm.
 Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl.
 Sphyrospermum campanulatum Luteyn
 Sphyrospermum cordifolium Benth.
 Sphyrospermum dissimile (S.F. Blake) Luteyn
 Sphyrospermum ellipticum Sleumer
 Sphyrospermum flaviflorum A.C. Sm.
 Sphyrospermum grandifolium (Hoerold) A.C. Sm.
 Sphyrospermum haughtii A.C. Sm.
 Sphyrospermum klotzschianum (Mansf.) A.C.Sm.
 Sphyrospermum lanceolatum Luteyn
 Sphyrospermum linearifolium Al. Rodr. & J.F. Morales
 Sphyrospermum longifolium Poepp. & Endl.
 Sphyrospermum microphyllum Sleumer
 Sphyrospermum muscicola (Hook.) A.C. Sm.
 Sphyrospermum sessiliflorum Luteyn
 Sphyrospermum sodiroi (Hoerold) A.C. Sm.
 Sphyrospermum spruceanum Sleumer
 Sphyrospermum standleyi A.C. Sm.
 Sphyrospermum tuberculatum Wilbur & Luteyn
 Sphyrospermum weberbauerii (Hoerold) A.C. Sm.

Примечания

Ссылки 
 
 The Plant List: Sphyrospermum

Вересковые
Флора Южной Америки